Mickiewicze – wieś na Białorusi w rejonie baranowickim obwodu brzeskiego
 Mickiewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim
 Mickiewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie smorgońskim